Oberforst ist ein Ortsname
 Oberforst (Falkenstein), Ortsteil des Marktes Falkenstein, Landkreis Cham, Bayern
 Oberforst (Wessobrunn), Ortsteil der Gemeinde Wessobrunn, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern